Никко́ло́  () — итальянский вариант имени Николай.

 Никколо II д’Эсте (итал. Niccolò II d'Este; 17 мая 1338 — 26 марта 1388) — маркиз Феррары, Модены и Пармы в 1361-1388 годах.
 Никколо III д’Эсте (1383—1441) — маркиз Феррары с 1393 года, кондотьер.
 Никколо Паганини (1782—1840) — великий итальянский скрипач и композитор.
 Никколо Пизано (около 1220 — между 1278 и 1284) — основатель школы итальянской скульптуры
 Никколо ди Бонаккорсо (итал. Niccolo di Buonaccorso, 1355—1388) — итальянский художник, сиенская школа.
 Никколо ди Сенья (итал. Niccolò di Segna, работал в 1331—1345 гг. в Сиене) — итальянский художник, сиенская школа.
 Никколо ди Сер Соццо — итальянский художник, сиенская школа.
 Никколо Макиавелли — великий итальянский мыслитель, политический деятель, философ, писатель, автор военно-теоретических трудов.

Примечания

См. также 
 Паганини, Никколо (итал. Niccolò Paganini; 27 октября 1782, Генуя — 27 мая 1840, Ницца) — итальянский скрипач и гитарист-виртуоз, композитор.